La maison capétienne de Bourgogne est une lignée cadette des rois de France capétiens, issue de Robert  de Bourgogne (1011-1076), qui reçut en 1032 le duché de Bourgogne de son frère ainé le roi Henri  de France.

L'arbre généalogique ci-dessous représente la branche ainée de cette lignée, dont sont issus les ducs de Bourgogne de 1032 jusqu'à l'extinction de la branche en 1361.
Les branches cadettes et naturelles ne sont pas représentées ici, à l'exception du court rameau des dauphins du Viennois initié par Guigues VI de Viennois, frère puiné d'Eudes III de Bourgogne.

Arbre généalogique

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des ducs de Bourgogne
 Maison capétienne de Bourgogne
 Maison de Bourgogne au Portugal
 Montagu
 Armorial des Capétiens - maison de Bourgogne

 a
Bourgognea